Келли Кэтлин (; ) — американская трековая и шоссейная велогонщица, выступавшая в 2013—2019 годах. Серебряная призёрка летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, трёхкратная чемпионка мира в командной гонке преследования, победительница Панамериканских игр в Торонто в индивидуальной гонке с раздельным стартом.

Биография 
Келли Кэтлин родилась 3 ноября 1995 года в городе Сент-Пол штата Миннесота, США.

Училась в Миннесотском университете, где получила степень в области математики и китайского языка, после чего поступила в Стэнфордский университет — изучала здесь вычислительный и математический инжиниринг.

Заниматься велоспортом начала в возрасте 17 лет. В 2013 году выступила на шоссейном чемпионате мира в Тоскане — стала девятой в групповой гонке юниорок и седьмой в юниорской командной гонке с раздельным стартом. С 2014 года проходила подготовку в любительской команде NorthStar Development Cycling.

Впервые заявила о себе в трековом велоспорте в сезоне 2015 года, став второй в индивидуальной гонке преследования на Гран-при Дня независимости. Попав в основной состав американской национальной сборной, побывала на Панамериканских играх в Торонто, откуда привезла награду серебряного достоинства, выигранную в командной гонке преследования — уступила здесь спортсменкам из Канады, а также взяла золото в шоссейной гонке на время. Отметилась удачным выступлением на панамериканском чемпионате в Сантьяго, где получила серебряную и золотую медали, выигранные в индивидуальном и командном преследованиях соответственно.

В 2016 году в командном преследовании одержала победу на трековом чемпионате мира в Лондоне, тогда как в индивидуальном преследовании была лучшей на панамериканском чемпионате в Агуаскальентесе. На шоссе полностью проехала женский «Тур Калифорнии», заняла 63-е место в генеральной классификации и закрыла десятку сильнейших в классификации молодых гонщиц. Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро — вместе с соотечественницами Дженнифер Валент, Хлоей Дайгерт и Сарой Хаммер завоевала серебряную олимпийскую медаль в командной гонке преследования, уступив в финале команде из Великобритании.

После Олимпиады в Рио Кэтлин осталась в составе трековой команды США и продолжила принимать участие в крупнейших международных соревнованиях. Так, в 2017 году она выступила на трековом мировом первенстве в Гонконге, где стала серебряной призёркой в индивидуальном преследовании и одержала победу в командном преследовании. Продолжала выступать и на шоссе, подписав контракт с женской профессиональной командой Rally Cycling.

В 2018 году на трековом чемпионате мира в Апелдорне вновь взяла бронзу в индивидуальной гонке преследования и победила в командной гонке преследования, став таким образом трёхкратной чемпионкой мира по трековому велоспорту. Стала второй в гонке-критериуме на шоссейном чемпионате США.

7 марта 2019 года Кэтлин обнаружили мёртвой в своей комнате кампуса Стэнфордского университета — она совершила самоубийство посредством удушения. Сообщалось, что в последнее время спортсменка страдала от депрессии, на её состояние негативно повлияло сотрясение мозга, полученное несколькими месяцами ранее в результате падения на одной из гонок.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Велогонщики США
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2016 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Чемпионы мира по трековым велогонкам
Чемпионы Панамериканских игр по велоспорту
Выпускники Миннесотского университета
Выпускники Колледжа гуманитарных наук Миннесотского университета
Женщины-самоубийцы
Умершие от асфиксии